

Sigle 
 Suomen Kommunistinen Puolue – Partito Comunista Finlandese, partito politico finlandese
 Scuola Kitesurf Puglia è una scuola di kitesurf. Svolge corsi di kitesurf sulle coste della Puglia, Italia

Codici 
 SKP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Skopje-Petrovec, Macedonia